Lise Martin (1963 -), une écrivaine française.
 Lise Martin, une comédienne québécoise.
Lise Martin (1984 - ) est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète française.